

Niemcy 
 Bockau – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Große Bockau – rzeka, dopływ Zwickauer Mulde
 Kleine Bockau – rzeka, dopływ Große Bockau